Финал Кубка Нидерландов по футболу 2004/05 состоялся 29 мая 2005 года на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. ПСВ обыграл «Виллем II» со счётом 4:0 и стал 8-кратным обладателем Кубка Нидерландов. Помимо этого трофея, ПСВ выиграл и Эридивизи 2004/05, следав Золотой дубль. Подобное клубу из Эйндховена удавалось совершить в сезоне 1988/89.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2005
Нидерланды
Матчи ФК «Виллем II»
Матчи ФК ПСВ
События 29 мая
Май 2005 года
Спорт в Нидерландах в 2005 году
Спортивные соревнования в Роттердаме